Ковальчук Михайло (?—?) — козак полку Чорних запорожців.
 Ковальчук Михайло Анатолійович — український історик, дослідник Української революції 1917—1921 рр.
 Ковальчук Михайло Володимирович (1985—2014) — військовик ЗСУ, учасник російсько-української війни 2014—2017 років.
 Ковальчук Михайло Сидорович (1933—2014) — український театральний художник, заслужений художник УРСР.
 Ковальчук Михайло Степанович (митрополит Данило, 1949) — митрополит Чернівецький і Буковинський УПЦ-КП.

Див. також 
 Ковальчук Міхал (1855—1938) — архітектор, реставратор, художник, історик мистецтва.